Pippax är ett släkte av insekter. Pippax ingår i familjen Dictyopharidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Pippax